Der Challenger Biella 2020 war ein Tennisturnier, das vom 28. September bis 5. Oktober 2020 in Biella stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 101 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 84 kB)

ATP Challenger Tour 2020
Tennisturnier in Biella